El término almacenamiento puede referirse a:

 Dispositivo de almacenamiento de datos.
 Almacenamiento óptico.
 Almacenamiento de energía.
 Almacenamiento geológico profundo.
 Formato de almacenamiento.
 Red de área de almacenamiento.
 Almacén de elementos físicos un una determinada ubicación.